Пр́удіус (або «Продивус», «Прудивус», «Прудиус», «Прідіус», «Продоус») — українське прізвище. Прізвище веде свій початок від прізвиська Прудивус, що утворено від аналогічного українського слова «прудивус» або «прудиус» — «той, хто має довгі, пишні вуса; вусань, крутивус». Згідно з цим, таке прізвисько вказувало на зовнішні особливості предка.

В літературі 

«Загляну хоч у вікно, може, на мене задивиться який кожум'яцький прудивус»;

"Увечері хтось уже виспівував і частівки про те, що «наш Мишуня — прудивус, в нього виріс білий вус!»

«Як я того прудиуса любила, не одні я черевички зносила»

«— Що за баляндрасник отсей прудиус! — каже, сміючись, Сомко»

«Він насупив брови, мов казковий прудивус»

Відомі носії 
 Прудіус Владислав Миколайович — колишній український футболіст, півзахисник збірної України.
 Продивус Володимир Степанович — радянський боксер; український підприємець, меценат і спортивний функціонер.
 Продиус Михайло (*08.03.1957, с. Бринці на Львівщині — †05.03.2021, м. Київ) — протодиякон Патріаршого Собору Воскресіння Христового УГКЦ
 Прудіус Олег Олександрович — американський актор та реслер українського походження.
 Прудиус Іван Никифорович — український вчений в галузі техніки НВЧ, антен та оброблення сигналів в радіотехнічних системах.
 Продиус Роман — молдавський легкоатлет, що спеціалізується в марафоні, напівмарафоні, кросі, бігу по шосе і на довгі дистанції.
 Михайло Продиус — патріарший диякон та клірик патріаршого собору.

Примітки 

Українські прізвища